Наташа Зорич (; родилась 27 ноября 1989 года в Осиеке, СФРЮ) — сербская теннисистка. Победительница 16 турниров ITF (4 — в одиночном разряде).

В теннисе с девяти лет, любимое покрытие — грунт.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (4)

Поражения (4)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (19)

Победы (12)

Поражения (7)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Сербии
Теннисисты Сербии и Черногории